Wackerle ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wackerle (* 1938), deutscher Bobfahrer 
 Joseph Wackerle (1880–1959), deutscher Bildhauer